Конвенции, заключенные в Женеве — ряд международных соглашений, заключенных на конференциях в Женеве (Швейцария).

 Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях (1864 г.)
 Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях (1906 г.)
 Женевская конвенция о приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (1927 г.)
 Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях (1929 г.) Женева, 27 июля 1929 г.
 Конвенция об обращении с военнопленными. Женева, 27 июля 1929 г.
 Женевская конференция по разоружению (1932-1934 гг.)
 Женевские конвенции 1949 о защите жертв войны
 Женевская конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в армиях.
 Женевская конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море.
 Женевская конвенция (III) об обращении с военнопленными.
 Женевская конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны.

 Женевская конвенция о статусе беженцев (1951 г.)
 Женевская Конвенция от 6 сентября 1952 года, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года — Всемирная конвенция об авторском праве
 Женевская конвенция по фонограммам

См. также 
 Женевские конвенции
 Женевские соглашения (1988)
 Женевская конференция (1954)

Примечания

Ссылки 

 Женевские конвенции: основа международного гуманитарного права (Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста)
 Женевские конвенции: основа международного гуманитарного права. ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ (Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста)